Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 5-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)

 Dick Stockton (Campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1977